Michael Forney (né le  à Thief River Falls, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Réclamé au troisième tour par les Thrashers d'Atlanta lors du repêchage de 2006 alors qu'il évoluait au niveau secondaire, Mike Forney rejoint dès l'année suivante les Fighting Sioux de North Dakota, équipe universitaire de la NCAA. Il joue avec ces derniers durant deux saisons avant de rejoindre les Gamblers de Green Bay de la United States Hockey League l'année suivante.

Il devient joueur professionnel en 2009 en rejoignant le club affilié aux Thrashers dans la Ligue américaine de hockey, les Wolves de chicago.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Thief River Falls|| HS|| 21|| 23|| 37|| 60|| 28||  || || || ||
|-
| 2005-2006 || Buccaneers de Des Moines|| USHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2||  || || || ||
|-
| 2006-2007|| Fighting Sioux du Dakota du Nord|| WCHA|| 16|| 0|| 2|| 2|| 10||  || || || ||
|-
| 2007-2008|| Fighting Sioux du Dakota du Nord|| WCHA|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2||  || || || ||
|-
| 2008-2009|| Gamblers de Green Bay|| USHL|| 59|| 26|| 34|| 60|| 53|| 7|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2009-2010|| Wolves de Chicago|| LAH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||  || || || ||
|-
| 2009-2010|| Gladiators de Gwinnett|| ECHL|| 63|| 11|| 15|| 26|| 66||  || || || ||
|-
| 2010-2011|| Wolves de Chicago|| LAH|| 9|| 0|| 2|| 2|| 0||  || || || ||
|-
| 2010-2011|| Gladiators de Gwinnett|| ECHL|| 66|| 21|| 45|| 66|| 79||  || || || ||
|-
| 2011-2012|| IceCaps de Saint-Jean|| LAH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||  || || || ||
|-
| 2011-2012 || Stars du Texas|| LAH|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2||  || || || ||  
|-
| 2011-2012|| Eagles du Colorado|| ECHL|| 53|| 20|| 31|| 51|| 57|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Eagles du Colorado || ECHL|| 71|| 35|| 44|| 79|| 110|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2012-2013 || Thunder de Perth || AIHL || 16|| 11|| 36|| 47|| 12||  || || || ||
|-
| 2013-2014|| EC Villacher SV || EBEL || 35|| 10|| 11|| 21|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 10||5 || 6|| 11|| 2||5 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
| 2013-2014|| Sundogs de l'Arizona|| LCH || 3||1 || 3|| 4|| 2||10 ||3 ||6 ||9 ||14
|-
| 2014-2015|| Sheffield Steelers|| EIHL || 65|| 42||42 ||84 ||81 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
| 2015-2016 || Belfast Giants || EIHL || 52 || 20 || 28 || 48 || 43 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Belfast Giants || EIHL || 49 || 15 || 23 || 38 || 36 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0

Transactions en carrière 
 2006; repêché par les Thrashers d'Atlanta ( de l'équipe,  au total).

Références 

Naissance en mai 1988
Naissance dans le comté de Pennington (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Sparta Sarpsborg
Attaquant de hockey sur glace